Rajdowe Mistrzostwa Świata 2013 były 41 sezonem Rajdowych Mistrzostw Świata FIA. Mistrzostwa składały się z trzynastu rajdów. Pierwszy z nich - Rajd Monte Carlo rozpoczął się 16 stycznia, ostatni - Rajd Wielkiej Brytanii zakończył sezon 17 listopada.

Po raz pierwszy od sezonu 1988 w mistrzostwach wystartował zespół Volkswagen, który aby uczestniczyć w mistrzostwach przystosował Volkswagen Polo do rajdów samochodowych.

Od tego sezonu wprowadzono nową kategorię samochodów nazywaną grupa R. Zamiast w grupach A i N, nowe samochody były homologowane do poszczególnych podgrup grupy R. Wcześniejsze kategorie SWRC i PWRC zostały zastąpione przez WRC-2 i WRC-3. Kategoria WRC-2 przeznaczona była dla samochodów grupy R5, R4, Super 2000 oraz N4, natomiast w kategorii WRC-3 startowały samochody grupy R1, R2 i R3.

Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 2013 został po raz pierwszy w swojej karierze francuski kierowca Sébastien Ogier startujący samochodem Volkswagen Polo R WRC, wyprzedzając Belga Thierrego Neuvilla i Fina Jari-Mattiego Latvale. Tytuł konstruktorów wygrał zespół Volkswagena, który wyprzedził zespół Citroëna i M-Sportu, korzystający z samochodów Ford.

Kalendarz 

W sezonie 2013 kalendarz mistrzostw świata składał się z trzynastu rajdów (tyle samo co rok wcześniej). Pojawił się jeden nowy rajd Australii, a ubył rajd Nowej Zelandii.

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna kierowców 

Do klasyfikacji mistrza świata kierowców i pilotów w sezonie 2013 zaliczane było dziesięć pierwszych miejsc zajętych w rajdzie i punktowane one były według zasady:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Klasyfikacja generalna pilotów

Klasyfikacja generalna konstruktorów 

Do klasyfikacji mistrza świata producentów w sezonie 2013 zaliczane było dziesięć pierwszych miejsc zajętych w rajdzie przez nominowane załogi i punktowane one były według zasady:

Dla każdego producenta punkty zdobywały tylko dwie załogi nominowane przed każdym rajdem.

Klasyfikacja WRC-2

Klasyfikacja WRC-3

Przypisy